Rabbit River (rabbit engl. für „Kaninchen“) ist der Name folgender Flüsse:

in Kanada:
 Rabbit River (Black River), in Manitoba
 Rabbit River (Liard River), in British Columbia
 Rabbit River (Missinaibi River), in Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Rabbit River (Bois de Sioux River), in Minnesota
 Rabbit River (Kalamazoo River), in Michigan
 Rabbit River (Mississippi River), in Minnesota